Санта Круз де Митла има више значења:

 Санта Круз де Митла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Круз де Митла (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику